Jules Röthlisberger – ingegnere svizzero
 Jürg Röthlisberger – ex judoka svizzero
 Kurt Röthlisberger – ex arbitro di calcio svizzero
 Marcel Röthlisberger – attrice svizzera
 Nadja Röthlisberger – giocatrice di curling svizzera
 Suly Röthlisberger – attrice svizzera